Carlos Pérez Barranco, un membre del moviment antimilitarista.
 Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada (1920-1990), un fotògraf i periodista català
 Rafael Carlos Pérez González (1948-), un futbolista i arquitecte tècnic navarrès.
 Carlos Pérez de Rozas i Arribas (1948-), un periodista català
 Juan Carlos Pérez López (1945-2012), un futbolista càntabre.
 Carlos Pérez Álvarez (1971-2006), un futbolista gallec.
 Carlos Pérez Rial (1979-), un piragüista gallec.
 Juan Carlos Pérez López (futbolista madrileny) (1990-), un futbolista madrileny.
 Carlos Pérez García (1947-2013), expert en art i pedagog valencià.
 Carlos Pérez Zabal (1934-), un ciclista navarrès.